Waldner puede riferirse a:

Personas
 Benita Ferrero-Waldner (1948-), política austriaca 
 Erwin Waldner (1933-2015), futbolista alemán
 Jan-Ove Waldner (1965-), exjugador de tenis de mesa sueco
 Teodoro Guillermo Waldner (1927-2014), militar argentino